Ibis puede referirse a:

Zoología
 Diversas especies de aves pertenecientes a la subfamilia de los tresquiornitinos. 
 Bubulcus ibis, especie de ave de la familia Ardeidae.
 Mycteria ibis, especie de ave Ciconiiforme de la familia Ciconiidae.
Literatura
 Ibis, revista científica del Reino Unido.
 Ibis, poema injurioso escrito por el poeta romano Ovidio.
 Ibis, novela escrita por el autor colombiano José María Vargas Vila.
Personas
 Ibis Blasco, actriz española.
 Ana Ibis Jiménez Pérez, deportista cubana.
 Carmen Ibis Novoa, artista uruguaya.
Organizaciones
 Ibis, cadena de hoteles internacional perteneciente a Accor.
 Hotel Ibis, hotel en la ciudad de Butare (Ruanda).
 Íbis Sport Club, equipo de fútbol brasileño.
Tecnología
 Aero Ae 270 Ibis, proyecto cancelado de avión monomotor turbohélice.